Tro, hopp och kärlek kan syfta på:

 Tro, hopp och kärlek – romersk-katolska kyrkans dygderna tro, hopp och kärlek, se Teologala dygder
 Tro, hopp och kärlek (1923) – en komedifilm från 1923 i regi av Buster Keaton och Edward F. Cline, engelsk originaltitel Three Ages
 Tro, hopp och kärlek (1984) – en film från 1984 av Bille August, dansk originaltitel Tro, håb og kærlighed

Se även
 Tro, hopp & kärlek
 Tro, hopp, kärlek

Tretal